Nazwisko Heckmann, Heckman:

Heckmann 
 Liselotte Schramm-Heckmann (1904, Duisburg – 1995, Erkrath)
 Otto (Hermann Leopold) Heckmann (1901, Opladen – 1983, Ratyzbona)
 Willi Heckmann – zachodnioniemiecki zapaśnik, olimpijczyk 
 Wilhelm Heckmann
 (1650) Heckmann

Heckman 
 James Joseph Heckman (* 1944, Chicago), amerykański ekonomista i matematyk

Niemieckie nazwiska